Hamel steht für:
 Hamel (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hamel, anderer Name für den Stern Hamal (α Arietis)
 Schlacht von Hamel, Angriff des Australischen Korps gegen deutsche Stellungen im Ersten Weltkrieg

Hamel ist der Name folgender

Orte:
 Hamel (Nord), französische Gemeinde im Département Nord
 Hamel (Western Australia), Ort in Australien
 Hamel (Illinois), Ort im Madison County, Vereinigte Staaten

geografischer Objekte:
 Hamel (Fluss), Fluss in Niedersachsen
 Beaumont-Hamel, nordfranzösische Gemeinde im Département Somme

Siehe auch:
 Duhamel
 Le Hamel
 Hamels
 Haml
 Hammel
 Amel (Begriffsklärung)